Il doppio del torneo di tennis Bratislava Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Joan Balcells e Devin Bowen 4-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Jared Palmer /  Christo van Rensburg (Campioni)
 Emanuel Couto /  Nebojša Đorđević (primo turno)

 Brandon Coupe /  Paul Rosner (quarti di finale)
 Joan Balcells /  Devin Bowen (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bratislava Challenger 1997